High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Sheffield
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Kirklees
 High Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire